Михаи́л Коваленский
 Коваленский, Михаил Иванович (Ковалинский; 1745—1807) — рязанский губернатор (1796—1800), генерал-майор, тайный советник.
 Коваленский, Михаил Ильич (1817—1871) — российский экономист и военный инженер XIX века.
 Коваленский, Михаил Николаевич (1874—1923) — русский историк, ученик В. О. Ключевского и В. И. Герье.